A Virginia több hadihajó névadója volt az Amerikai Haditengerészetben:

 USS Virginia (1776) – egy 28 ágyús vitorlás fregatt, amely 1776-ban épült, majd a brit flotta zsákmánya lett a következő évben és HMS Virginia néven brit zászló alatt szolgált
 USS Virginia (1797) – egy 14 ágyús kutter, amely 1797-ben épült
 USS Virginia (1825) – egy 74 ágyús sorhajó, amely 1818-ban került a sólyára, de sohasem bocsátották vízre, 1874-ben elbontották
 USS Virginia (1861) – egy zsákmányul ejtett spanyol blokádtörő az amerikai polgárháború idején, az egyesített flottában (Union Navy) szolgált
 USS Virginia (BB 13) – egy Virginia osztályú csatahajó volt, melyet 1906-ban állítottak szolgálatba és 1920-ban vontak ki, majd 1923-ban semmisült meg mint bombázócél
 USS Virginia (SP 274) – egy jach volt az Amerikai Haditengerészet megrendelésére, hivatalos jelölése SP–274, a Michigan tavon végzett őrjáratot az első világháború idején
 USS Virginia (SP 746) – egy motorcsónak volt a USN kötelékében, hivatalos jelölése SP–746, a keleti parton végzett őrjáratot az első világháború idején
 USS Virginia (SP 1965) – egy kétárbócos ellátó-schooner volt a USN kötelékében, hivatalos jelölése SP–1965, a keleti parton végzett őrjáratot az első világháború idején
 USS Virginia (CGN 38) – egy Virginia osztályú cirkáló volt, melyet 1976-ban állítottak szolgálatba és 1994-ben vontak ki
 USS Virginia (SSN 774) – egy Virginia osztályú vadász-tengeralattjáró, melyet 2004-ben állítottak szolgálatba

Lásd még
 CSS Virginia, az első konföderációs acéltestű hadihajó, a zsákmány északi USS Merrimack testét felhasználva.
 CSS Virginia II, egy acéltestű hadihajó.
 Virginia (schooner), egy fa schooner, az SP–1965 utánzata, vízre bocsátva 2005-ben
 USRC Virginia, a US Revenue Cutter Service hajói
 USS Virginian
 USS Virginian (1904), egy révhajó, szolgálatban 1918 és 1919 között
 USS Virginian (ID 3920), egy csapatszállító, 1919-ben szolgálatba állítva, 1947-ben kivonva a szolgálatból